Aurelio Craffonara – pittore italiano
 Giuseppe Craffonara – pittore italiano
 Lois Craffonara – linguista e filologo italiano